

Persone 
 Maximilien de Robespierre (conosciuto semplicemente come Robespierre) – esponente di spicco della rivoluzione francese
 Augustin de Robespierre – politico francese, fratello minore del più noto Maximilien, deputato alla Convenzione nazionale a Parigi
 Charlotte de Robespierre – sorella di Maximilien e Augustin
 François de Robespierre – padre dei fratelli Robespierre
 Henriette de Robespierre (Arras, 28 dicembre 1761 – Tournai, 5 marzo 1780) – sorella di Maximilien e Augustin

Altro 
 Robespierre (metropolitana di Parigi) – stazione della linea 9 della Metropolitana di Parigi, sita a Montreuil.

Cultura e spettacoli 
 Robespierre – cortometraggio del 1913 diretto da Herbert Brenon